

Sigle 
 Melbourne Cricket Ground  – stadio di Melbourne (Australia)
 Morphological Catalogue of Galaxies  – catalogo morfologico delle galassie
 Movimento dei Cittadini Ginevrini  – partito politico svizzero

Cinema 
 McG  – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense

Codici 
 MCG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto McGrath di Mc Grath (Stati Uniti)
 mcg – codice ISO 639-3 della lingua mapoya

Altro 
 mcg – abbreviazione errata di microgrammo (il simbolo corretto è μg)